Соревнования по классической борьбе в рамках II летней Спартакиады народов СССР 1959 года проходили в Москве с 9 по 12 августа. Одновременно турнир имел статус 28-го Чемпионата СССР по классической борьбе. В соревнованиях участвовало 136 спортсменов от 15 союзных республик и городов Москвы и Ленинграда.

Медалисты

Призёры Спартакиады

Примечания

Литература 
 Всё о спорте: Справочник Т. 1, 2-е издание / Сост. А. А. Добров. — М.: Физкультура и спорт, 1978;
 Спортивный ежегодник 1951—1959 / Сост. Г. М. Михайлова — М.: Физкультура и спорт, 1961;
 Классическая и вольная борьба. Справочник / Сост. Н. И. Мягченков — М.: Физкультура и спорт, 1984.

См. также 
 Летняя Спартакиада народов СССР 1959

Чемпионаты СССР в 1959 году
Классическая борьба на Спартакиадах народов СССР